Camphuysen är ett nederländskt efternamn, som burits av bland andra:

 Dirck Raphaelszoon Camphuysen (1586–1627), nederländsk poet
 Govert Dirckszoon Camphuysen (1623?–1672), nederländsk målare
Joachim Govertszoon Camphuysen (1601–1659), nederländsk målare
Rafaël Govertszoon Camphuysen  (1598–1657), nederländsk målare

Nederländska efternamn